Szigeti András (1940–1998) színész 
Szigeti András zenész
Szigeti András filozófus
Szigeti András fotóművész
Szigeti András labdarúgó (ZTE)